Kale může být :

 Kale (hudební skupina) – romská hudební skupina
 Kale (měsíc) – Jupiterův měsíc
 Kale (jméno) – mužské osobní jméno
 Kale (Malatyjská provincie) – distrikt Malatyjská provincie v Turecku
 Pevnost Kale – častý název pro opevnění v oblasti jihovýchodní Evropy

Externí odkazy